RSC Anderlecht begon met een verrassend gelijkspel aan het seizoen 2000/01. Aimé Anthuenis stond voor het tweede jaar op langs de zijlijn als coach. Hij kreeg de moeilijke taak om opnieuw landskampioen te worden. Antheunis slaagde erin, maar maakte met Anderlecht vooral furore in de UEFA Champions League. In dat toernooi kon Anderlecht winnen van enkele van de grootste clubs uit Europa. Antheunis werd op het einde van het seizoen voor de derde keer op rij uitgeroepen tot Trainer van het Jaar.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 2000-2001 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Fortis
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Zeljko Pavlovic stapte in april 2001 over van LASK Linz naar Anderlecht.

Competitie

Wedstrijden

Europees
RSC Anderlecht moest in 2000/01 aantreden in de UEFA Champions League. Anderlecht speelde erg sterk en werd in de eerste ronde groepswinnaar voor Manchester United, PSV Eindhoven en FC Dynamo Kiev. De tweede ronde overleefde Anderlecht echter niet, maar het zette wel enkele mooie resultaten neer. Zo won Anderlecht op de laatste speeldag met 2-0 van Real Madrid.

Wedstrijden

Beker van België
RSC Anderlecht kwam in de Beker van België uit tegen KRC Harelbeke, AA Gent en Germinal Beerschot; enkel clubs uit de Eerste Klasse. Anderlecht werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Germinal Beerschot.

Wedstrijden

Individuele prijzen
 Gouden Schoen - Jan Koller 
In januari 2001 won Jan Koller de Gouden Schoen. Yves Vanderhaeghe en Walter Baseggio eindigden respectievelijk als tweede en derde.
 Trainer van het Jaar - Aimé Anthuenis
 Profvoetballer van het Jaar - Walter Baseggio
 Jonge Profvoetballer van het Jaar - Alin Stoica
 Topschutter in Eerste Klasse - Tomasz Radzinski

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de spelers met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Externe links
Officiële website

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 2000/01